Venom (banda), grup de de metall extrem anglès format el 1979 a Newcastle
 De Havilland Venom, avió de reacció monomotor britànic posterior a la guerra desenvolupat i fabricat per de Havilland Aircraft Company
 Marvel:
 Venom (personatge de ficció), personatge de ficció de l'Univers Marvel creat per David Michelinie i dissenyat per Todd McFarlane
 Venom (pel·lícula de 2018), film de superherois basat en el personatge de Marvel, Venom
 Venom: Let There Be Carnage, pel·lícula estatunidenca de superherois basada en el personatge de Marvel Comics, Venom, produïda per Columbia Pictures